Атлетски митинг ДН Галан 2017. одржан је 18. јуна 2017. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је шести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница 
.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 17:40 

Ветар: +4,8 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 16:33.

1.500 м 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 17:28.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 17:18.

Ветар +3,5 м/с

400 м препоне 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 16:03.
 
Ветар +1,9 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 16:52.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 16:50.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 15:20.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 17:08.

Ветар +1,1 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 17:53.

Скок увис 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 16:07.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 15:38.

1 Повукла се са такмичења

Бацање диска 
Такмичење је одржано 18. јуна 2016. године у 15:20.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2017.